V soubojích 22. ročníku 1. slovenské národní fotbalové ligy 1990/91 se utkalo 16 týmů dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Konečná tabulka 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu – Libri 1997
 týždenník TIP

Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal na Slovensku v roce 1990
Sport na Slovensku v roce 1990
Fotbal na Slovensku v roce 1991
Sport na Slovensku v roce 1991